Battle.net — serviço online de jogos eletrônicos fornecido pela Blizzard Entertainment
Battles — quarteto nova-iorquino de rock

Desambiguações de música